Пиједра Меса има више значења:

 Пиједра Меса (Акатепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пиједра Меса (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику